

Мід — місто, штат Колорадо
 Мід — місто, штат Оклахома
 Мід — місто, штат Вісконсин
 Мід — селище, штат Небраска
 Мід Тауншип — селище в окрузі Воррен, штат Пенсільванія
 Мід — переписна місцевість, штат Вашингтон

Див. також 
 Мед